Dactylobiotus är ett släkte av trögkrypare. Dactylobiotus ingår i familjen Macrobiotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Dactylobiotus